Кореопсис, Ленок, или Парижская красавица () — род многолетних и однолетних цветковых травянистых растений семейства .

Виды этого рода иногда включаются в близкий род  того же семейства, и напротив, некоторые систематики отдельные виды череды включают в состав рода .

Название 
Научное название растения образовано от двух греческих слов: , означающего «клоп», и , в значении «вид». Название выбрано в связи с внешней похожестью плодов на насекомых из  подотряда клопы.

Ботаническое описание 
Корневищные растения высотой от 45 до 120 см.

Цветы, как правило, жёлтого цвета с зубчатыми краями.

Плоды плоские, мелкие и сухие семянки, похожие на насекомых.

Распространение 
Двадцать восемь видов родом из Северной Америки, остальные — из Центральной и Южной Америки.

Хозяйственное значение и применение 
Около тридцати из сотни известных видов выращивают в культуре в качестве декоративных растений.

Таксономия 
Род Кореопсис включает 96 видов, которые распределены в 11 секциях.

Секции

Виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кореопсис ЭДСР

Кореопсисовые